Купури — река в Амурской области России, левый приток Зеи.

Длина — 162 км, площадь водосборного бассейна — 4620 км².

Исток реки находится на южном склоне Джугдырского хребта. Протекает в юго-западном направлении по территории Зейского района. Впадает в Зею в 1073 км от её устья.

В среднем течении ширина реки составляет 40—55 метров, глубина — 0,6—1,8 м, скорость течения — 1,0 м/с. В нижнем течении ширина — около 90 м, глубина — 0,8 м, скорость течения — 1,3 м/с, дно твёрдое.

Происхождение названия 
Существует большое количество толкований названия реки с эвенкийского языка: купур — место, со всех сторон окруженное скалами, душное; или от капуля-мосиги — лесная чаща; купури — зимние меховые унты; вдоль берегов реки проходили зимние караванные пути эвенков, где оставались следы от данного вида обуви.

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Амурский
 Речной бассейн — Амур
 Речной подбассейн — Зея
 Водохозяйственный участок — Зея от истока до Зейского гидроузла

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 9 км: река Бираякан (лв)
 20 км: река Кинлянджак (лв)
 40 км: река Карандаш (пр)
 55 км: река Эннакатыжак (лв)
 56 км: река Луча (лв)
 67 км: река Карурак (пр)
 84 км: река Байбал (пр)
 88 км: река Дулишма (пр)
 90 км: река Чугулай (пр)
 102 км: река Малые Инагли (лв)
 110 км: река Большие Инагли (лв)
 110 км: река Пакчи (пр)
 117 км: река Сололи (пр)
 122 км: река Колорок (лв)
 132 км: река Чагай (лв)
 136 км: река Ноль (лв)
 142 км: река Амнус (лв)

Примечания

Ссылки 
 


Притоки Зеи
Реки Зейского района